Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les évènements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En Algérie,

 À Bordj Bou Arreridj : évènements non connus.

En France,
 
 Le  : rafle et exécutions en masse marquant le début du génocide arménien en Turquie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Vingt-Quatre-Avril » et « XXIV-Avril »

Graphie « 24-Avril »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 24 de Abril » ou « Veinticuatro de Abril »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 24 de Abril, à Xalapa dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

24
24,04,1915